In 2009 werd het 95ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 25 januari tot 3 mei werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Cruzeiro werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkstand gaat de club door met het beste resultaat uit de competitie. 

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro